Jan Michalski ist der Name folgender Personen:

* Jan Michalski (Historiker) (1621–1694), polnischer Historiker und Rektor der Jagiellonen-Universität 
 Jan Michalski (Politiker, 1875) (1875–nach 1934), polnischer Politiker 
 Jan Michalski (Bibliophiler) (1889–1945), polnischer Buchhändler und Verleger 
 Jan Michalski (Bischof) (1914–1989), polnischer römisch-katholischer Bischof, Hilfsbischof von Gniezno
 Jan Michalski (Chemiker) (1920–2016), polnischer Chemiker, Professor an der Polnischen Akademie der Wissenschaften
 Jan Michalski (Kunsthistoriker) (* 1961), polnischer Kunsthistoriker
 Jan Michalski (Politiker, 1962) (* 1962), polnischer Politiker und Sportfunktionär

Siehe auch:
 Jan-Michalski-Preis, Literaturpreis